Claudia Frittolini, est une Française d'origine italienne, couronnée Miss Alsace 1987, puis  de Miss France 1988 et Miss France 1988 en remplacement de Sylvie Bertin lors de l'élection de Miss Univers 1988 et Miss Monde 1988.
Actuellement, elle dirige le Comité officiel Miss Alsace pour Miss France. .

Miss Alsace
Participante à Miss Monde 1988
Participante à Miss Univers 1988